Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio das Missões
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio de Goiás
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio de Jesus
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Caiuá
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Jacinto
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Leverger
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Monte
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Paraíso
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Planalto
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Rio Abaixo
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio do Sudoeste
Santoantoniense – abitanti di Santo Antônio